Adama est un mot hébreu signifiant « la Terre ».

Prénom 
Adama est un prénom d'origine arabe, quasi équivalent (terre, sol en hébreu) d'Adam.

Patronyme 

 Haman Adama, une femme politique camerounaise ;
 Modibbo Adama, le chef peul, fondateur de la dynastie des émirs de Yola.

Personnages de fiction 
Dans l'univers Battlestar Galactica, Adama est un nom de famille porté par :
 Adama, le commandant du Galactica dans la série Galactica ;
 William Adama, le commandant de vaisseau, puis l'amiral de la flotte à la recherche de la Terre dans la série Battlestar Galactica (c'est une version actualisée du précédent) ;
 Lee « Apollo » Adama, le fils de William Adama dans la même série ;
 Zak Adama, le fils décédé de William Adama dans la même série.

Pseudonyme 

 Antony-Samuel Adam-Salomon, un sculpteur.

Toponyme 

 Adama, ville et woreda (district) d’Éthiopie, appelée aussi Nazareth ;
 Adama, ou Adama Zuria, woreda entourant cette ville ;
 Adama, ville de la Bible partie du Pentapole.

Compagnie artistique 
 Adama est une troupe de chant, danse et musique de tradition juive créée par Ilan Zaoui en 1978.

Titres d'œuvres

Film 
 Adama, film d'animation de Simon Rouby (2015).

Œuvre musicale 
 Adama, album d'Avishai Cohen paru en 1998.

Entreprise 
 Adama, une entreprise d'agrochimie chinoise